Kevin Lewis, calciatore inglese (1940)
Kevin Lewis, calciatore inglese (1952)
Kevin Lewis, calciatore uruguaiano (1999)